Sionskerk (Bennekom)
 Sionskerk (Delft)
 Sionskerk (Epe)
 Sionskerk (Groningen)
 Sionskerk (Haarlem)
 Sionskerk (Heerlen)
 Sionskerk (Marienberg)
 Sionskerk (Middelharnis)
 Sionskerk (Nunspeet)
 Sionskerk (Oudeschoot)
 Sionskerk (Papendrecht)
 Sionskerk (Ridderkerk)
 Sionskerk (Veenendaal)
 Sionskerk (Zeist)
 Sionskerk (Zwolle)

zie ook:
 Sionkerk (doorverwijspagina)
 Zionskerk in Uithuizen
 Zions Kerk (Kopenhagen)